Селус, Генри Кортни (1803—1890) — британский художник
 Селус, Эдмунд (1857—1934) — британский орнитолог и писатель
 Селус, Фредерик Кортни (1851—1917) — британский путешественник, военный, охотник
 Селус, Эндрю Эдмунд Армстронг (род. 1962) — британский политик

См. также 

 Мангуст Селуса — хищное млекопитающее из Южной Африки
 Селус (деревня) — деревня в Зимбабве
 Селус (национальный парк) — национальный парк в Танзании
 Скауты Селуса — подразделение спецназа Родезии